Río Florido kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Río Florido, Guerrero, Coyuca de Catalán, 
 Río Florido, Huixtán, 
 Río Florido, Culiacán, 
 Río Florido, Zacatecas, Jerez, 

Robotskapade Mexikoförgreningar